"Buzz!!" The Movie é o quarto vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 9 de dezembro de 1993 pela Rooms Records.

Faixas 
 Blowin'
 
 Oh! Girl
 Love Me, I Love You
 Time
 Taiyou no Komachi Angel (太陽のKomachi Angel)
 Koi-Gokoro
 Mou Ichidou Kiss Shitakatta (もう一度キスしたかった)
 Don't Leave Me
 Love Phantom
 Negai (ねがい)
 Bad Communication
 Jap The Ripper
 Zero
 Alone
 Hadashi No Megami (裸足の女神)

Álbuns de vídeo de 1996
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 1996